Crucifix est un terme issu du latin ecclésiastique crucifixus qui signifie « fixer sur une croix ».

Ce terme Crucifix est utilisé pour désigner des lieux :
 la nécropole du Crucifix du Tuf, une nécropole étrusque datant du  ;
 la chapelle du Crucifix d'Angers, une chapelle de la ville d'Angers ;
 la chapelle du Très-Saint-Crucifix, l'ancienne chapelle des Pénitents noirs de Carpentras.

 le Crucifix de Pieve di San Martino, un grand crucifix réalisé au  par Agnolo Gaddi et exposé à la Pieve di San Martino ;
 le Crucifix de Cellini, une sculpture réalisée par Benvenuto Cellini entre 1556 et 1562 ;
 Saint François en méditation sur le crucifix, un tableau du Caravage peint vers 1606 ;
 Le Crucifix, un film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 , le septième album studio du groupe de  américain Deicide, sorti en 2004.